Рафаель Надаль до цього п'ять разів підряд був чемпіоном, але Новак Джокович переміг його у чвертьфіналі. Ця поразка стала лише другою за кар'єру на цьому турнірі для Надаля і перервала його 39-матчеву безпрограшну серію. Надаль виграв усі шість їхніх попередніх матчів тут, кожен на одному з його рекордних 9-ти чемпіонських виступів. Крім того, Стен Вавринка здолав чемпіона 2009 року Роджера Федерера в чвертьфіналі. Тож, уперше від 2004 року ні Надаль ні Федерер не досягнули фіналу і не виграли титулу.

Вавринка переміг Джоковича у фіналі з рахунком 4–6, 6–4, 6–3, 6–4. Цей титул став першим для нього на кортах Ролан Гаррос, а також другим титулом одного з турнірів Великого шолома загалом. Під час обох цих турнірів він переміг двох перших номерів посіву.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кількість учасників за країнами

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2015 у тенісі